Arnold von Kleve ist der Name folgender Personen:

* Arnold I. (Kleve) (um 1100–1147), Graf von Kleve
 Arnold II. (Kleve) († vor 1200), Regent von Kleve